«Очень старый человек с огромными крыльями» — советский мультипликационный фильм по мотивам одноименного рассказа Габриэля Гарсиа Маркеса, выпущенный в 1990 году киностудией Беларусьфильм.

Сюжет 

Несколько дней идёт дождь, всюду сырость и зловоние в доме, ещё и болезни одолевают. Всё вокруг сделалось серым и мрачным: перемешались море и облака, грязным стал пляж. Даже днём из-за дождя свет был тусклым. Возле дома, обнаружился человек, который упал и не двигался… он был старый, очень очень старый…

Создатели

Интересные факты 

«Слава чувствовал каждый кадр фильма каким-то совершенно фантастическим чутьём. Мы работали картину „Очень старый человек с огромными крыльями“ по раннему рассказу Габриэля Гарсии Маркеса. Я придумал, что герой рассказа, старый, ободранный Ангел, который у Маркеса, попадает в колумбийскую деревню, приземляется на белорусский хутор, где у меня была дача, под Молодечно, в Темницу… По ходу фильма, шли дожди, было сыро, туманно… В мультипликации это самое „сыро“ и „туманно“ нужно нарисовать, сделать фоны… Как Слава их делал — нужно было видеть… Огромной, почти малярной кистью, по двухметровому рулону бумаги — мазнёт раз, мазнёт два — готово… Если бы не доверял его вкусу и умельству — выл бы и скандалил, так этот фон выглядел… Однако сняли… Получилось — лучше не бывает… Когда показывал этот фильм коллегам в Братиславе, подходили, цокали языками, восхищались, — Как точно, как безукоризненно, с каким вкусом, передан моросящий, мелкий дождик, какое ощущение влаги, сырости»

См. также 
 Очень старый человек с огромными крыльями (рассказ)

Ссылки 
 Очень старый человек с огромными крыльями — рассказ на сайте «Библиотеки Максима Мошкова».
 «Нет у жизни конца… (Вячеслав Тарасов. Штрихи к портрету)» — статья на сайте режиссёра мультфильма.

Короткометражные мультфильмы СССР 1990 года
Мультфильмы студии «Беларусьфильм»
Экранизации произведений Габриэля Гарсиа Маркеса
Рисованные мультфильмы СССР 1990 года